

Endroits 
Sart Tilman

Gens

Prénom 
Tilman Nagel (1942-), orientaliste et islamologue allemand
Tilman Riemenschneider (1460?-1531), sculpteur allemand
Tilman Sillescu (19?-), compositeur allemand
Tilman-François Suys (1783-1861), architecte belge

Nom de famille 

Thielemans ou Tielemans est un patronyme flamand dérivé du prénom .

Variantes:
 Tieleman, , Thieleman, , Tielman, Thielman, Tielmans, Thielmans
 , Thielmanns, Tielmann, Tielmance
 Tiereman
 Thileman, Thilemans, , Tillemans, Thilleman, Thillemans, Tillema
 Thillmann, Thillmanns, Thillmany, Tillmans, Tillmanns, Tillmann, Thilmann, Thilmanne
 Thilmans, Thilmant, Thilmany, Thilmanij, Thilmont
 Tillemant, Tillement, Tillemont
 Tilman, Tilmans, Thilmann, Thilmane, Thilmanne, Thilmant, Thilmon, Thilmont
 Tylleman, Tylmans

Bill Tilman (1898–1977), explorateur, alpiniste et navigateur britannique 
Emma Tillman (1892-2007), doyenne de l'humanité
George Tillman Jr. (1969-), réalisateur, scénariste et producteur américain
Pat Tillman (1976-2004), joueur de football américain et militaire américain
Pierre Tilman (1944-), artiste plasticien, poète et écrivain français
Samuel Tilman (1975-), réalisateur, producteur et metteur en scène belge.

Patronyme flamand